

Cinema
When in Rome – film del 1952 diretto da Clarence Brown 
Due gemelle a Roma (When in Rome) – film del 2002 con Mary-Kate e Ashley Olsen 
La fontana dell'amore (When in Rome) – film del 2010, diretto da Mark Steven Johnson

Letteratura
Quel giorno a Roma (When in Rome) – romanzo del 1970, scritto da Ngaio Marsh
Catwoman: When in Rome – miniserie del 2004, scritta da Jeph Loeb e disegnata da Tim Sale

Musica
When in Rome – album di Cliff Richard del 1965
When in Rome – gruppo musicale britannico
When in Rome – album di debutto dell'omonimo gruppo musicale
When in Rome 2007 – DVD live dei Genesis
When in Rome – canzone di Billy Joel dall'album Storno Front 
When in Rome – canzone dei Mudhoney dall'album Piece of Cake 
When in Rome – canzone dei Nickel Creek dall'album Why Should the Fire Die? 
When in Rome – canzone di Phil Ochs dall'album Tape from California 
When in Rome – canzone di Travis Tritt dall'album My Honky Tonk History 
When in Rome (I Do as the Romans Do) – canzone di Barbra Streisand dall'album People
When in Rome Do as the Vandals – album dei The Vandals